Ipswich, Suffolk, Anglaterra
 Ipswich (Austràlia), Queensland
 Estats Units:
 Ipswich (Dakota del Sud)
 Ipswich (Massachusetts)